Trapezusz – ókori görög város Árkádiában.
 Trapezusz – az árkádiai város eleinte azonos nevű gyarmatvárosa Kis-Ázsiában a Fekete-tenger partján, a mai Trabzon.

Megjegyzés: Mindkét várost emlegetik még Trapezunta és hasonló hangzású neveken is, de Trabzonként kizárólag a kis-ázsiai várost.